Шатли може да се односи на:

 Шатли (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Шатли (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Шатли сир Кир, насељено место у Француској, у департману Јон